Desa Sukahati kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukahati (administrativ by i Indonesien, lat -6,52, long 106,89), Jawa Barat, 
 Desa Sukahati (administrativ by i Indonesien, lat -7,28, long 107,87), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar